

Pessoas
Elliot Grandin

Localidades

Grandin (Dacota do Norte)
Grandin (Missouri)

Desambiguação